William Hobbs (1939–2018) brit vívó- és harci koreográfus
 William Hobbs (1949–2020) olimpiai ezüstérmes amerikai evezős